Wilkens ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wilkens (1790–1828), deutscher Theologe und Heimatforscher
 Alexander Wilkens (1881–1968), deutscher Astronom
 Andrea Wilkens (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Andreas Wilkens (* 1957), deutscher Historiker
 Christian Friedrich Wilkens (1722–1784), deutscher evangelischer Theologe und Naturforscher
 Diedrich Wilkens (1811–1876), deutscher Unternehmer
 Edmund Wilkens (1932–2005), deutscher Lehrer und Autor
 Erwin Wilkens (1914–2000), deutscher evangelischer Theologe

 Hans Wilkens (1894–1947), deutscher Landschaftsmaler
 Heinrich Wilkens (1881–1948), deutscher Geistlicher und Politiker (Zentrum)
 Helmut Wilkens (1926–2009), deutscher Veterinäranatom
 Hermann Wilkens (1719–1774), Bremer Ratsherr 
 Hugo Wilkens (1888–1972), deutscher Maler und Grafiker
 Iman Wilkens (* 1936), niederländischer Autor
 Johann Wilkens (1762–1815), deutscher Jurist und Bremer Senator
 Klaus Wilkens (* 1942), deutscher Präsident der DLRG
 Lenny Wilkens (* 1937), US-amerikanischer Basketballspieler
 Leo Wilkens (1893–1967), schwedischer Ruderer
 Ludwig Wilkens (* 1963), deutscher Pathologe
 Manfred Wilkens (1926–2001), deutscher Physiker und Materialforscher
 Martin Heinrich Wilkens (1782–1869), Bremer Goldschmiedemeister
 Martin-Heinrich Wilkens (1888–1966), deutscher Unternehmer und Politiker (DDP, DStP, später BDV, CDU)
 Otto Wilkens (1907–1999), deutscher Politiker (NSDAP)
 Tom Wilkens (* 1975), US-amerikanischer Schwimmer
 William Alexander Wilkens (1851–1911), deutscher Unternehmer und Werber

Wilkens steht auch für:
 den Asteroiden (1688) Wilkens
 Wilkens & Söhne, Bremer Silberwaren AG

Siehe auch:
 Wilckens
 Wilkins
 Wilken